

Film en muziek 
 Pterodactyl (band), een Amerikaanse noiserockband
 Pterodactyl (album), het debuutalbum van deze band
 Pterodactyl (film), een Amerikaanse horrorfilm

Vliegtuigen 
 Westland-Hill Pterodactyl, een reeks experimentele vliegtuigen uit de jaren 1920
 Pterodactyl Ascender, een reeks ultralightvliegtuigen

Zie ook 
 Pterodactylus